Varna (oblast), een oblast in Bulgarije
 Varna (stad), de hoofdstad van deze oblast
 Grafveld van Varna, archeologische site uit de late kopertijd (4400 tot 4100 v.Chr) in de buurt van de stad Varna (Noordoost-Bulgarije).
 Varnacultuur, lokale benaming van de Gumelnițacultuur
 Varna (Rusland), een stadje in Tsjeljabinsk (Rusland)
 Vahrn, een gemeente in Bozen-Zuid-Tirol (Trentino-Zuid-Tirol, Italië)
 Varna (Azerbeidzjan), een dorp in Azerbeidzjan
 Varna (Servië), een dorp in Vojvodina (Servië)
 Varna (Illinois), een dorp in Marshall County (Illinois, Verenigde Staten)
 Varna (New York), een dorpje in Tompkins County (New York, Verenigde Staten)
 Varna (Washington), een dorpje in Columbia County (Washington, Verenigde Staten)
 varna (groep), een Indiase kaste
Schepen:
 Ocean Monarch (schip, 1951), een Bulgaars schip (ook Varna genoemd)
 SS Varna, Noors stoomschip, gebruikt voor de Nederlandse poolexpeditie 1882-83